Rickard Rydell (Stockholm, 1967. szeptember 22. –) svéd autóversenyző.

Pályafutása 

1984-ben és 1985-ben megnyerte a Svéd Kart bajnokságot. Ezután több Formula–3000-es bajnokságban indult, Angliában, majd Japánban. A Brit túraautó-bajnokságban 1994 és 2000 között szerepelt, 1994 és 1999 között a Volvo gyári csapatával, majd 2000-ben a Ford színeiben. Itt 1998-ban bajnokságot nyert.

2002-től a túraautó-Európa-bajnokságban versenyzett. Az első két évben Volvóval indult, majd 2004-ben csatlakozott a SEAT-hoz. 2005-ben az Európa-bajnokságot felváltó túraautó-világbajnokságban indult. 2007-ben elvesztette helyét a SEAT-nál, így csak a világbajnokság két versenyén vett részt. Ugyanebben az évben megnyerte a Le Mans-i 24 órás autóverseny GT1-es kategóriáját, egy Aston Martin DBR9-essel.

2008-ban visszatért a SEAT-hoz, két futamgyőzelmével pedig ötödikként zárta az évet. 2016-ban visszavonult a versenyzéstől.

Eredményei

Túraautó-világbajnokság 

Eredménylista

KI = kiesett | NI = nem indult | NK = nem kvalifikálta magát | C = törölt verseny | * = az idény még nem fejeződött be | † = nem ért célba, de a táv 90%-át teljesítette és rangsorolva lett

Külső hivatkozások 
Rickard Rydell hivatalos honlapja

1967-ben született személyek
Élő személyek
Svéd autóversenyzők
Stockholmiak